Spirit in the Sky (Norman Greenbaum), lied van de Amerikaanse zanger Norman Greenbaum
 Spirit in the Sky (Doctor & The Medics), de cover van dit lied door de Britse groep Doctor & The Medics
 Spirit in the Sky (KEiiNO), lied van de Noorse groep KEiiNO
 Spirit in the Sky (Plumb), lied van de Amerikaanse Plumb, soundtrack van Evan Almighty